Первая лига Белоруссии по футболу 2012 — 22-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд Первой лиги. Жеребьёвка турнира состоится 10 апреля. В турнире должны принять участие 15 команд из 15 городов, но на данный момент это точно не известно. «Клеческ» не прошла процедуру лицензирования в Белорусской федерации футбола и не участвует в Первой лиге Белоруссии по футболу 2012. Турнир прошёл в 2 круга. Победителем стал могилевский "Днепр".

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 

Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 2011:
 «Славия-Мозырь» (1-е место в Первой лиге сезона 2011)
 «Партизан» (2-е место в Первой лиге сезона 2011)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2011:
 «Витебск» (11-е место в Высшей лиге сезона 2011)
 «Днепр» (12-е место в Высшей лиге сезона 2011)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2011:
 «Лида» (1-е место во Второй лиге сезона 2011)
 «Берёза-2010» (2-е место во Второй лиге сезона 2011)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2011:
 «Белкард» (15-е место в Первой лиге сезона 2011)
 «Барановичи» (16-е место в Первой лиге сезона 2011)

Клубы-участники

Положение 

* Примечание. См. Чемпионат Белоруссии по футболу 2012#Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Представительство по регионам

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2012
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2012

Ссылки 
 Чемпионат Беларуси на сайте football.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Белоруссии в 2012 году